Battlestar Galactica puede referirse a:

 Battlestar Galactica, una franquicia de medios de ciencia ficción de Estados Unidos, iniciada con una serie de televisión en 1978;
 Battlestar Galactica, la serie de televisión original, emitida en dos temporadas (1978 y 1980);
 Battlestar Galactica, una miniserie de televisión de 2003, en dos partes, que oficia como episodio piloto de una serie emitida al año siguiente, a partir de 2004;
 Battlestar Galactica, una serie de televisión de ciencia ficción emitida a partir de 2004 y que reimagina la serie original de 1978 y 1980.
 Battlestar Galactica : El juego de tablero, un juego de mesa semicooperativo de estrategia basado en la serie de 2004.